Sarde peut désigner :
 le sarde, langue romane
 un habitant ou une personne originaire de la Sardaigne et le peuple d'origine historique : les Sardes.
 le sarde, une race de chevaux italiens originaire de Sardaigne
 le sarde, une race de moutons originaire de Sardaigne
 la sarde, variété de calcédoine rougeâtre, qui diffère de la sardoine par sa nuance. 
 les sardes, poissons de la famille des Lutjanidae

Patronyme 

 Alain Sarde (1952-), producteur français ;
 Philippe Sarde (1948-), frère du précédent, musicien français.
 Pierre Sarde (†1566), moine, général des chartreux.
 Michèle Sarde (1939-),  universitaire et écrivaine française.

Toponyme
 Sardes, ancienne ville d'Asie mineure

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français